Lockhart kan syfta på:

 Lockhart (klan) – en skotsk klan

Geografi

Antarktis 

 Mount Lockhart,

Australien 

 Lockhart (ort i Australien, New South Wales, Lockhart), 
 Lockhart (region), New South Wales,

USA 

 Lockhart (ort i USA, Alabama), Covington County, 
 Lockhart, Florida, ort, Orange County, 
 Lockhart (ort i USA, South Carolina), Union County, 
 Lockhart, Texas, countyhuvudort, Caldwell County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar